Бира () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Бира () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бира.
 Бира () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Балта-Доамней.
 Бира () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Берень.